Afrikanska mästerskapen i friidrott 1979 var den andra upplagan av afrikanska mästerskapen i friidrott. Tävlingarna arrangerades mellan den 25 och 28 augusti 1982 på Kairos internationella stadion i Egyptens huvudstad Kairo. 

297 friidrottare från 18 länder deltog i mästerskapen som omfattade 23 grenar för herrar och 16 grenar för damer.

Resultat

Herrar

Damer

Medaljtabell

Referenser

1982
1982 i Egypten
Friidrottsåret 1982
Internationella friidrottstävlingar i Egypten
Sportevenemang i Kairo
Kairo under 1900-talet